Los Molinos (Córdoba), une municipalité argentine de la province de Córdoba
Los Molinos (La Rioja), une municipalité argentine de la province de La Rioja
Los Molinos (Santa Fe), une municipalité argentine de la province de Santa Fe
Los Molinos (Californie), une localité californienne
Los Molinos (Espagne), une municipalité espagnole

Astronomie 
L'observatoire astronomique Los Molinos.